|-
| 165901 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165902 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165903 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165904 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165905 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165906 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165907 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165908 - ||  || 19 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165909 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165910 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165911 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165912 - ||  || 11 octombrie 2001 ||  || , 
|-
| 165913 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165914 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165915 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165916 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165917 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165918 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165919 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165920 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165921 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165922 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165923 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165924 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165925 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165926 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165927 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165928 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165929 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165930 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165931 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165932 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165933 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165934 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165935 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165936 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165937 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165938 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165939 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165940 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165941 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165942 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165943 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165944 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165945 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165946 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165947 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165948 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165949 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165950 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165951 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165952 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165953 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165954 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165955 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165956 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165957 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165958 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165959 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165960 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165961 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165962 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165963 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165964 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165965 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165966 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165967 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165968 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165969 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165970 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165971 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165972 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165973 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165974 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165975 - ||  || 23 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165976 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165977 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165978 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165979 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165980 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165981 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165982 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165983 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165984 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165985 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165986 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165987 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165988 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165989 - ||  || 23 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165990 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165991 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165992 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165993 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 165994 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 165995 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 165996 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 165997 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 165998 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165999 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166000 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-